Collected — це альбом-компіляция бристольского електронного колективу Massive Attack.

Композиції 
 Safe From Harm (feat. Shara Nelson) — 5:19
 Karmacoma — 5:14
 Angel (feat. Horace Andy) — 6:14
 Teardrop (feat. Elizabeth Fraser) — 5:28
 Inertia Creeps — 5:54
 Protection (feat. Tracey Thorn) — 7:45
 Butterfly Caught — 5:08
 Unfinished Sympathy (feat. Shara Nelson) — 5:12
 Risingson — 4:57
 What Your Soul Sings (feat. Sinéad O'Connor) — 6:37
 Future Proof — 5:42
 Five Man Army (feat. Horace Andy) — 5:21
 Sly (feat. Nicolette) — 4:56
 Live With Me (feat. Terry Callier) — 4:51

Посилання 
 Сайт присвячений збірці 

Музичні альбоми 2006
Альбоми Massive Attack
Англомовні музичні альбоми